Watley ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Watley († 2015), US-amerikanischer Jazz-Organist
 Jody Watley (* 1959), US-amerikanische Musikerin
 Michele Evette Watley (* 1968), US-amerikanische Pornoaktrice und Sängerin, siehe Midori (Pornodarstellerin)